Šturm 2002 je ruski vaterpolski klub iz grada Čehova.

Klupski uspjesi

Domaći 
doprvaci:

Međunarodni 
 LENA-kup:

Vanjske poveznice 
Službene stranice

Šturm, Čehov